

Зеленополянська сільська рада — сільське поселення, Ключівський район, Алтайський край
 Зеленополянська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край

Зеленополянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Зеленополянська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Поліський район